Atmen steht für:

 das Ein- und Ausatmen, siehe Lungenventilation,
 Atmen (Film), einen Spielfilm von Karl Markovics aus dem Jahr 2011.

Siehe auch: